Hallwyl ist der Name einer Schweizer Adelsfamilie, siehe Hallwyl (Adelsgeschlecht)

Hallwyl (auch Hallweil oder Hallwil) ist der Familienname folgender Personen: 

 Ellen Roosval von Hallwyl (1867–1952), schwedische Gräfin, Künstlerin, Malerin und Bildhauerin
 Ferdinand von Hallwyl (1706–1773), Bischof von Wiener Neustadt, siehe Ferdinand von Hallweil

 Franziska Romana von Hallwyl (1758–1836), Schweizer Adelige, siehe Franziska Romana von Hallwil

 Manegold von Hallwyl, Abt
 Maria Anna von Hallwyl (1717–1784), österreichische Guts- und Schlossbesitzerin, siehe Maria Anna von Hallweil  
 Theodor von Hallwyl (1810–1870), Schweizer Kunstkenner und -förderer

 Wilhelmina von Hallwyl (1844–1930), schwedische Gräfin

Hallwyl bezeichnet:
 Schloss Hallwyl im Aargau

Siehe auch:
 Hallwil, Hallweil